Tigers ("tigri" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 

 Tigers – film del 2020 diretto da Ronnie Sandahl

Sport 
 Baseball
 Detroit Tigers – squadra statunitense
 Hanshin Tigers – squadra giapponese

 Calcio
 APIA Leichhardt Tigers Football Club – squadra australiana

 Football americano
 Bridgeport Sound Tigers – squadra statunitense
 Cleveland Tigers – squadra statunitense

 Hockey su ghiaccio
 Schlittschuh-Club Langnau Tigers – squadra svizzera
 Straubing Tigers – squadra tedesca

 Pallacanestro
 Associazione Lugano Basket Tigers – squadra svizzera
 Coca-Cola Tigers – squadra filippina
 Guangdong Southern Tigers – squadra cinese
 Jilin Northeast Tigers – squadra cinese
 Melbourne Tigers – squadra australiana
 Mersey Tigers – squadra britannica
 Tigers Tübingen – squadra tedesca
 UBC Tigers Hannover – squadra tedesca
 Xinjiang Flying Tigers – squadra cinese

 Rugby a 15
 Leicester Tigers – squadra inglese

 Sport universitari
 Clemson Tigers – squadre sportive dell'Università di Clemson

 Wheelchair hockey
 Wheelchair Hockey Tigers Bolzano – squadra italiana

Pagine correlate 
 Tiger
 The Tigers